Иосиф Иосифович Левинтов (11.07.1916 — 12.08.2001) — советский и российский учёный в области поляризационных явлений в ядерной физике и физике элементарных частиц, доктор физико-математических наук, соавтор теоремы Кёлера — Левинтова (Левинтова — Кёлера) (Köhler — Levintov theorem).

Биография 
Родился в Одессе, сын сотрудника издательства «Матезис» Иосифа (Иоселя) Лейбовича Левинтова. Приёмный сын В. Ф. Кагана, который в 1922 г. перевёз семью в Москву.

С 1931 по 1934 г. работал лаборантом Физико-химического института имени Л. Я. Карпова. В 1940 г. окончил химический факультет МГУ и в ноябре того же года мобилизован в РККА. Участник войны в составе подразделений Западного и Юго-Западного фронтов. В 1942 г. был ранен и после лечения комиссован.

С конца 1942 г. в Институте химической физики АН СССР: лаборант, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник. В 1947 г. защитил кандидатскую диссертацию.

В 1956 г. перешел в Институт теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ) на должность руководителя циклотрона. С 1963 г. заведующий циклотронной лабораторией. С 1990 г. главный научный сотрудник ИТЭФ.

Доктор физико-математических наук (1956, тема диссертации «О ядерном спин-орбитальном взаимодействии»), профессор (1976).

Автор работ в области поляризационных явлений в ядерной физике и физике элементарных частиц.
Сформулировал теорему о слабой зависимости поляризации нуклонов от радиуса ядра при рассеянии на ядрах (теорема Келера — Левинтова) (1956).

В 1968 году теоретически обосновал программу исследований поляризационных параметров в каналах упругого π±p-, K±p-, рр — рассеяния при 40 ГэВ с-1. В результате серии экспериментов международной кооперации ИФВЭ-ОИЯИ-ИТЭФ-САКЛЕ (Франция) на Серпуховском ускорителе были получены данные, позволившие осуществить прямое восстановление амплитуд пион- нуклонного рассеяния и проверить несколько важных предсказаний реджевской феноменологии.

Умер 12 августа 2001 года после продолжительной тяжёлой болезни. Урна с прахом захоронена в колумбарии на Введенском кладбище.

Библиография 
 И. И. Левинтов «Поляризация быстрых протонов и нейтронов» УФН. 54 с. 285—314 (1954)
 Динамическая модель амплитуды «с поворотом» спина [Текст]. — Москва : [б. и.], 1975. — 16 с. : ил.; 26 см. — (Издания/ Ин-т теорет. и эксперим. физики; ИТЭФ-45).
 Реакции π — p→K 0 Λ (Σ) и проблема U A (1) / И. И. Левинтов. — М., 1998. — 11 с. : ил.; 20 см. — (Институт теоретической и экспериментальной физики; 15-98).

Источники 
 https://www.eduspb.com/node/1621
 Некролог: УФН том 172, 2002, № 9, с. 837.
 http://www.itep.ru/upload/iblock/427/rper027a.pdf

Похороненные на Введенском кладбище